

Timbre visuel 

 Le timbre est une figurine mobile ou une empreinte, que l'on appose sur un document, de manière à indiquer une information (date, possession) ou à marquer le paiement d'une taxe ou d'une redevance. Il peut être sec (apposant une empreinte) ou humide (permettant d'imprimer des informations à l'encre).
 Le timbre postal  utilisé pour affranchir le courrier postal.
 Le timbre fiscal  utilisé pour matérialiser le paiement d'une taxe, d'un impôt ou d'une amende.
 Le timbre socio-postal  destiné principalement à constater le paiement d'une cotisation d'assurances sociales.
La collection des timbres, quelle qu'en soit la catégorie — timbre poste, timbre fiscal ou/et timbre socio-postal —, s'appelle la philatélie. 

Le timbre doit être distingué de la vignette qui est émise par des particuliers à des fins privées, notamment publicitaires ou de bienfaisance, et dont la collection est qualifiée d'errinophilie.

 Timbre, en héraldique, un ornement placé sur le sommet de l'écu des armoiries et servant à désigner la qualité de la personne qui le porte.
 Timbre, en archéologie, calotte d’un casque.
 Timbre de l'APAVE, une sorte de rondelle de métal soudée à un appareil à vapeur décrivant la pression à laquelle l'utiliser.

Timbre sonore 

 En musique,
 le Timbre d'un instrument ou d'une voix est l'ensemble des caractéristiques sonores qui permettent de l'identifier à l'oreille, indépendamment de la hauteur et de l'intensité ;
 un Timbre est  un instrument de musique, cloche, clochette ou petit tambour, fixes, que l'on frappe avec un marteau ;
 le Timbre, est un accessoire instrumental comme un boyau tendu ou un vibrant (sorte de petit rideau de fer) sous la peau inférieure d'un tambour, particulièrement d'une caisse claire ;
 un Timbre est une mélodie destinée à recevoir des paroles pour faire une chanson ;
 en phonétique, le Timbre est la qualité acoustique des voyelles résultant du renforcement et de l'audibilité de certains harmoniques lors du passage de l'onde sonore à travers les différentes cavités de l'appareil phonatoire.

Timbre transdermique

 Dispositif pharmacologique à libération prolongée d'une substance active au travers de la peau. Exemple : patch de nicotine.

Terme technique 
 Timbre, pression de la vapeur à la sortie de la chaudière.

Musique 
 L'Ensemble Les Timbres est un ensemble de musique principalement instrumental, spécialisé dans le répertoire ancien et la musique de chambre.

Divers 

 Timbre d'office, un petit évier.
 Timbre, abreuvoir monolithique taillé dans un bloc de pierre.

Notes et références